Kamenka kan syfta på:

Geografi

Belarus 

 Kamenka, Belarus, vattendrag,

Kazakstan 

 Kamenka (ort i Kazakstan), Västkazakstan,

Moldavien 

 Camenca (ort), Teleneşti,

Ryssland 

 Kamenka, ort, Archangelsk oblast, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Moldavienförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar